Blomberg (Lippe), een oud stadje in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Blomberg (Ostfriesland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen

Personen met de achternaam Blomberg 
 Barbara Blomberg, maîtresse van keizer Karel V
 Jan Axel Blomberg, een Noorse drummer
 Tom Blomberg, een radiomaker
 Werner von Blomberg, een Nazigeneraal gedurende de Tweede Wereldoorlog
 Wilhelmina Carolina Blomberg, woningopzichteres en directielid van de Vereeniging Amsterdamsch Bouwfonds en Bouwonderneming Jordaan NV